Puneño – abitanti di Puno
Puneño – abitanti di Regione di Puno